Месаксу́ди — греческая фамилия. Известные носители:
 Месаксуди, Константин Иванович (1846—1908) — российский табачный фабрикант и благотворитель.
 Месаксуди, Пётр Константинович (1875—1952) — российский археолог и музейный деятель, директор

См. также 
 Особняк Месаксуди

Примечания